Hingham ist der Name mehrerer Orte:

 In den Vereinigten Staaten:
 Hingham (Massachusetts), Ort im Plymouth County, Massachusetts
 Hingham (Montana), Ort im Town Hill County, Montana
 Hingham (Wisconsin), gemeindefreies Gebiet und census-designated place im Sheboygan County, Wisconsin

 Im Vereinigten Königreich:
 Hingham (Norfolk)